Ленск:

Топоним 
 Ленск — село в Мосальском районе Калужской области.
 Ленск — деревня в Шушенском районе Красноярского края.
 Ленск — село в Кунгурском районе Пермского края.
 Ленск — город (с 1963), административный центр Ленского района Якутии.
 Ленск — региональный аэропорт в 3 км к северо-западу от города Ленск.

Другое 
 Ленск — нефтеналивной танкер типа «Волгонефть».